Alfarp kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alfarp (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Alfarp (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar